Personen
 Gertrud Haemmerli-Schindler (1893-1978), Zwitserse feministe
 Marco Hämmerli (1985-), Zwitsers voetballer
 Sophie Haemmerli-Marti (1868-1942), Zwitserse schrijfster en dichteres
Overige
 Hämmerli (bedrijf), Zwitsers bedrijf

Zwitserse achternaam